Quinto Sulpício Camerino Cornuto, cônsul romano em 490 a.C..
 Quinto Sulpício Camerino Pretextato, tribuno consular romano em 434 a.C..
 Quinto Sulpício Camerino Cornuto (tribuno consular em 402 a.C.), tribuno consular romano em 402 e 398 a.C..
 Quinto Sulpício Camerino (cônsul em 9), cônsul romano em 9.
 Quinto Sulpício Camerino Pético, cônsul romano em 46 e filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos